Е́лліс () — патронімічне прізвище валлійського або англійського походження.

Прізвище може походити від середньоанглійського особового імені Elis, давньофранцузької форми Elias, латинської та грецької форми єврейського Eliyahu. Можливо, в деяких випадках може бути похідним від середньоанглійського жіночого особового імені Elice (Еліс) як скороченої форми імені Elizabeth (Елізабет). У валлійському варіанті бере початок від Elis, скороченої форми валлійського особового імені Elisse (раніше Elisedd — похідне від elus «доброзичливий»). Як зазвичай у валлійській мові, наголос у Elisse падає на передостанній склад -li-, який зміщується на початковий El-, коли ім'я скорочується до Elis. Може бути американізованою формою деякого оригінального єврейського (ашкеназького) прізвища, швидше за все, на основі єврейської форми біблійного особового імені Elijah (Ілля).

Вважається, що незалежне французьке походження прізвища пов'язане з фразою  («квітка лілії»).

Відомі носії прізвища

А 
 Альберт Елліс (; 1913—2007) — американський психолог і когнітивний терапевт, автор раціонально-емоційної поведінкової терапії.

Б 
 Брет Істон Елліс (;  1964) — американський письменник, відомий як автор роману «Американський психопат».

Г 
 Гевлок Елліс (; 1859—1939) — англійський лікар, письменник, прогресивний інтелектуал та соціальний реформатор.

Ґ 
 Ґрег Елліс:
 Ґреґ Елліс (; ?) — американський ударник, член таких музичних гуртів як «Juno Reactor» та «Biomusique».
  (;  1968) — Британський актор.

Д 
 Девід Р. Елліс (; 1952—2013) — американський кінорежисер та каскадер.
 Дейл Елліс (;  1960) — американський баскетболіст, форвард і захисник.
 Ден Елліс (;  1980) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.
 Джон Елліс:
  (;  1946) — англійський фізик-теоретик.
 Джон Елліс (; 1710—1776) — англійський вчений-натураліст.
  (; 1934—1978) — американський джазовий музикант, композитор, аранжувальник і керівник оркестру.

Е 
 Едвард Сильвестр Елліс (; 1840—1916) — американський письменник.

К 
 Кендалл Елліс (;  1996) — американська легкоатлетка, яка спеціалізується в спринтерських дисциплінах, олімпійська чемпіонка (2020).
 Кеті Елліс (;  1946) — американська плавчиня, олімпійська чемпіонка (1964).
 Кріс Елліс (;  1956) — американський кіно та телеактор.

Л 
 Лафонсо Елліс (;  1970) — американський баскетболіст, форвард.

М 
 Марк Елліс (;  1960) — британський продюсер і звукорежисер.
 Маркус Елліс (;  1989) — британський бадмінтоніст, бронзовий призер Олімпійських ігор 2016.
 Монтей Елліс (;  1985) — американський професійний баскетболіст.

Н 
 Нелсан Елліс (; 1977—2017) — американський актор, режисер, сценарист та продюсер.

О 
 Онжаню Елліс (;  1969) — американська акторка та продюсер.

Р 
  (;  1991) — канадський професійний хокеїст, захисник.
 Річард Елліс (;  1950) — британський астрофізик, професор в Університетському коледжі Лондона.
 Ромалліс Елліс (;  1965) — американський професійний боксер, призер Олімпійських ігор 1988.
 Рон Елліс (;  1945) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

С 
 Софі Елліс-Бекстор (;  1979) — британська співачка і авторка пісень

Т 
 Том Елліс (;  1978) — валлійський актор.

Примітки 

Патронімічні прізвища